Rogé est un patronyme porté notamment par :

 Arnaud Rogé (1776-1854), général et homme politique français ;
Bernadette Rogé (née en 1950), psychologue française ;
 Gaston Rogé (1886-1963) homme politique français ;
 Léon Rogé (1924-1969), homme politique français ;
 Louis Rogé plus connu sous le nom Brodinski (né en 1987), DJ, compositeur et producteur de musique électronique français ;
 Lucien Rogé (né en 1932), ancien joueur de rugby à XV ;
 Pascal Rogé (né en 1951), pianiste français.

Homonymie de patronyme